Zapowiednyj () – nazwa toponimów w Rosji

Miejscowości 
m.in.:
 Zapowiednyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie biełgorodzkim
 Zapowiednyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Zapowiednyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orenburskim
 Zapowiednyj – wieś w Kraju Nadmorskim
 Zapowiednyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie twerskim

Zobacz także 
 Zapowiedniki – scisłe rezerwaty przyrody w Rosji

Strony ujednoznaczniające